U.S. Customhouse and Post Office ist der Name folgender im National Register of Historic Places gelisteten Objekte:
 U.S. Customhouse and Post Office (Lincoln County, Maine), ID-Nr. 74000180
 U.S. Customhouse and Post Office (Sagadahoc County, Maine), ID-Nr. 70000064
 U.S. Customhouse and Post Office (Greene County, Missouri), ID-Nr. 79001360
 U.S. Customhouse and Post Office (St, Louis County, Missouri), ID-Nr. 68000053